Ливе́рий О́сипович Даркше́вич (, Ярославль — 28 марта 1925, Москва) — русский невропатолог и нейрогистолог, доктор медицины. Л. О. Даркшевич считается одним из основоположников нейрохирургии в России: первые в стране хирургические вмешательства по экстирпации корковых центров при эпилепсии (операция Горслея), опухолях головного мозга, поражениях нервной системы.

Происхождение, образование 
Родился в Ярославле в дворянской семье, отец Осип Осипович − военный врач, дивизионный доктор 1-й гренадерской дивизии. Воспитывался в доме дяди Николая Васильевича Ильина. В 1870—1877 годах учился в 5-й Московской гимназии, затем  — на медицинском факультете Московского университета, который закончил в 1882 году; занимался гистологией под руководством А. И. Бабухина. Сдав экзамены на степень доктора медицины, в 1883 года на собственные средства он отправился за границу, где до 1887 года совершенствовался у неврологов Франции и Германии: стажировался в лабораториях и клиниках у Мейнерта (Вена), Флейзига (Лейпциг), Вирхова (Берлин), Гольтца (Страсбург) и Вюльпиана (Париж).

Научно-преподавательская деятельность 
В 1887 году вернулся в Россию, защитил докторскую диссертацию «О проводнике светового раздражения с сетчатой оболочки глаза на глазодвигательный нерв» (1887). В 1888 в августе был назначен приват-доцентом по кафедре нервных и душевных болезней Императорского Московского университета и, одновременно (1889—1892) работал ординатором в Ново-Екатерининской больнице. Известен как представитель школы А. Я. Кожевникова. Являлся одним из учредителей Московского общества невропатологов и психиатров.

В сентябре 1892 года стал экстраординарным профессором Императорского Казанского университета по кафедре нервных болезней. Организовал клинику нервных болезней (с амбулаторией, лабораторией и электротерапевтическим кабинетом) и — в рамках «Казанского общества трезвости» — первую в стране специализированную лечебницу для алкоголиков (с лабораторией по изучению влияния алкоголя на организм).

Вместе с В. М. Бехтеревым в 1893 году он создал в Казани общество невропатологов и психиатров. Он был членом Комитета «Казанского общества трезвости» и активным борцом за здоровый образ жизни.

С 1897 года — ординарный профессор Казанского университета; с 1913 года — заслуженный профессор.

Л. О. Даркшевич — основатель, а с 1901 года, ещё и главный редактор «Казанского медицинского журнала» (научно-практического издания для врачей). Действительный статский советник с 1917 года.

В 1917 году Даркшевич переехал в Москву и занял пост ординарного профессора кафедры нервных болезней 1-го Московского университета и директора клиники Ново-Екатерининской больницы. Также он до 1923 года был директором Женской медицинской школы в Москве. Возглавлял также Диагностический институт для усовершенствования врачей и руководил реорганизацией Женского медицинского института.

Известно, что он был женат на Екатерине Алексеевна Мейен, дочери Христиана Христиановича Мейена и Елизаветы Алексеевны Валицкой. Сын − Владимир Ливериевич Даркшевич, внучка − Ольга.

Скончался Л. О. Даркшевич 28 марта 1925 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Научная деятельность 
Исследовал переднее двухолмие, шишковидное тело, ядра ствола мозга и другие образования головного мозга. Впервые описал дугу зрачкового рефлекса и ядро задней спайки головного мозга под передним четверохолмием — «ядро Даркшевича». Открыл т.н. «тельца Даркшевича». Создал схему зрачковых волокон зрительного нерва.

Л. О. Даркшевич одним из первых указал на сифилитическую природу спинной сухотки; был в числе первых исследователей эпидемического энцефалита в СССР; он одним из первых исследовал атрофию мышц при заболеваниях суставов.

Выявил причину неврозов (перенапряжение, перевозбуждение клеточных элементов коры головного мозга).

Являлся автором более шестидесяти научных работ, в том числе первого в стране оригинального руководства по невропатологии «Курс нервных болезней» (в 3-х т. — 1904—1917).

Труды 

 
 
 О проводнике светового раздражения с сетчатой оболочки глаза на глазодвигательный нерв. Анатомо-физиологическое исследование. — М., 1887 (диссертация).
 
 Возвращающийся паралич глазодвигательного нерва. — М., 1890.
 
 Страдания суставов и мышц при черепно-мозговых гемиплегиях // «Врач». — 1891. — № 39.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Спинная сухотка, как сифилитическое страдание нервной системы. — Казань, 1895.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 О так называемом ретроградном перерождении периферических нервных волокон. — М., 1897.
 
 
 
 
 Случай полиневрита черепных нервов на почве разлитого саркоматоза. — Казань, 1899.
 
 Роль земского врача в борьбе с народным алкоголизмом. — СПб., 1900.
 
 
 
 Курс нервных болезней. Т. 1—3. — Казань, 1904—1917.

Примечания

Литература 
 
 Амиров Н. Х., Исмагилов М. Ф., Созинов А. С., Богданов Э. И. К 150-летию со дня рождения Ливерия Осиповича Даркшевича // Неврологический вестник. — 2008. — Т. XL., вып. 4. — С. 6—10.
 
 
 Даркшевич Ливерий Осипович // Большая советская энциклопедия
 Попелянский Я. Ю. Профессор Ливерий Осипович Даркшевич. — Казань: Татарское книжное издательство, 1976. — 216 с.

Ссылки 
 

Выпускники 5-й Московской гимназии
Преподаватели медицинского факультета Московского университета
Преподаватели 1-го МГМУ
Ректоры вузов России
Действительные статские советники
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Медики Российской империи
Медики СССР
Неврологи Российской империи
Гистологи России
Персоналии в борьбе с пьянством
Главные редакторы России
Авторы Энциклопедического словаря Гранат